

Sigle 
 Catalogo Bibliografico Trentino – biblioteche nella Provincia autonoma di Trento
 Cock and ball torture  – nel glossario dei termini BDSM indica la tortura del pene e dei genitali del sub (persona sottomessa)
 Cognitive behavioral therapy  – terapia cognitivo-comportamentale in psicologia
 Carica batterica totale

Chimica 
 CBT – cannabitriolo, principio attivo della cannabis

Codici 
 CBT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Catumbela (Angola)
 cbt – codice ISO 639-3 della lingua chayahuita

Informatica 
 Computer Based Training  – insegnamento basato sul computer
 Computer Based Testing – test svolto tramite computer
 .cbt – Comic book archive in formato TAR

Cucina 
 CBT – Cottura a Bassa Temperatura